Milan Ivanović ist der Name folgender Personen:

*Milan Ivanović (Fußballspieler) (* 1960), jugoslawisch-australischer Fußballspieler
Milan Ivanović (Handballspieler) (* 1981), serbischer Handballspieler